{{Соревнование футбольных сборных |
|год = 2005
|место =  Германия
|города =
|стадионы =
|сроки = 15 — 29 июня 2005 года
|время =
|название = FIFA Confederations Cup 2005{{lang-de|Konföderationen-Pokal 2005'}}
|лого = Germany2005.jpg
|подпись =
|участников = 8
|участниковфинал =
|чемпион =  (2-й раз)
|2 место = 
|3 место = 
|4 место = 
|игр = 16
|игрвсего =
|голов = 56
|головвсего =
|зрителей = 603106
|бомбардир =  Адриано
|бголов = 5
|бомбардирвсего =
|оголов =
|пред чемпионат = 2003
|след чемпионат = 2009
}}

Кубок конфедераций 2005 стал пятым Кубком конфедераций, футбольным турниром среди национальных сборных, проводимым под эгидой ФИФА.

Кубок проходил с 15 по 29 июня 2005 года в Германии. Бразилия выиграла второй титул, обыграв в финале Аргентину со счётом 4:1. При этом финал по афише и итогу повторил финал последнего на тот момента Кубка Америки.

В Кубке конфедераций принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.

 Участники 

 Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 1 ноября 2004 года во Франкфурте-на-Майне при участии фигуристки Катарины Витт. Германия автоматически получила место в группе А. При этом команды из одной конфедерации были разведены по разным группам.

 Официальный мяч 
В качестве официального на турнире использовался мяч Adidas Pelias 2'', который являлся официальным на всех европейских мероприятиях ФИФА в 2005 году.

Стадионы 

Первоначально в списке городов значился также Кайзерслаутерн со своим стадионом «Фриц Вальтер». Однако 27 мая 2004 года городские власти отказались от участия в турнире, сославшись на дополнительные затраты для своевременной подготовки.

Судьи

Составы команд

Групповые матчи

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Награды

Бомбардиры 
5 голов
  Адриано
4 гола
  Михаэль Баллак (3)
  Джон Алоизи (1)
  Лусиано Фигероа
3 гола
  Харед Боргетти
  Лукас Подольски
  Хуан Роман Рикельме (2)
  Роналдиньо (1)

Примечания

Ссылки 
 Кубок конфедераций 2005 на сайте ФИФА 

2005
2005 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Германии
Июнь 2005 года
Спорт в Германии в 2005 году